Ги Бургундский
 Ги Бургундский (в церковном сане Каликст II, в миру граф Гви́до; ок. 1060—1124) — папа римский с 2 февраля 1119 по 13 декабря 1124 года.
 Ги Бургундский (ум. 1069) — граф Вернона и Бриона.
 Ги Бургундский — герой chansons de geste.